För information om företaget, se Hexagon (företag).

Hexagon, sexhörning, är en polygon som består av sex linjestycken, som bildar en sluten kurva. Vinkelsumman i en hexagon är 720° och varje hörn i en regelbunden hexgon har alltså innervinkel 120°. Namnet kommer från grekiskans hexa = sex.

Regelbundna hexagoner 

En regelbunden hexagon är en polygon som består av sex lika långa sidor, med lika stora vinklar emellan.
Den är en av tre ytfyllande regelbundna polygoner. 

Arean av en hexagon med sidlängden a ges av

Mest känd är hexagonen antagligen för att bikupans vaxkakor är uppbyggda av ett mönster av hexagoner. I Frankrike används termen "L'Hexagone" för att beskriva fastlands-Frankrike (till skillnad från de utomeuropeiska departementen). Namnet anspelar på landets sexkantiga form.

Det finns ingen platonsk kropp som består av hexagoner, dock finns det ett flertal arkimediska kroppar som innehåller hexagoner, däribland den stympade ikosaedern, en fotboll.

Hexagoner i naturen 
Hexagoner i naturen kan arrangera sig i hexagonala mönster.

Polygoner
Sextal